Рід налічує 3 видів риб родини цихлові.

Види 

 Pelmatochromis buettikoferi (Steindachner 1894) 
 Pelmatochromis nigrofasciatus (Pellegrin 1900) 
 Pelmatochromis ocellifer Boulenger 1899

Переглянуті (старі) назви 

 Pelmatochromis annectens див. Thysochromis ansorgii (Boulenger 1901) 
 Pelmatochromis ansorgii див. Thysochromis ansorgii (Boulenger 1901) 
 Pelmatochromis arnoldi див. Thysochromis ansorgii (Boulenger 1901) 
 Pelmatochromis aurocephalus див. Pelvicachromis pulcher (Boulenger 1901) 
 Pelmatochromis batesii див. Benitochromis batesii (Boulenger 1901) 
 Pelmatochromis boulengeri див. Chromidotilapia guntheri (Sauvage 1882) 
 Pelmatochromis calliptera див. Pelvicachromis taeniatus (Boulenger 1901) 
 Pelmatochromis camerunensis див. Pelvicachromis pulcher (Boulenger 1901) 
 Pelmatochromis caudifasciatus див. Parananochromis caudifasciatus (Boulenger 1913) 
 Pelmatochromis congicus див. Pterochromis congicus (Boulenger 1897) 
 Pelmatochromis darlingi див. Pharyngochromis darlingi (Boulenger 1911) 
 Pelmatochromis dimidiatus див. Congochromis dimidiatus (Pellegrin 1900) 
 Pelmatochromis exsul див. Hemichromis exsul (Trewavas 1933) 
 Pelmatochromis flavipinnis див. Haplochromis flavipinnis (Boulenger 1906) 
 Pelmatochromis genisquamulatus див. Serranochromis macrocephalus (Boulenger 1899) 
 Pelmatochromis haugi див. Chromidotilapia kingsleyae Boulenger 1898 
 Pelmatochromis humilis див. Pelvicachromis humilis (Boulenger 1916) 
 Pelmatochromis intermedius див. Tylochromis intermedius (Boulenger 1916) 
 Pelmatochromis klugei див. Pelvicachromis taeniatus (Boulenger 1901) 
 Pelmatochromis kribensis див. Pelvicachromis taeniatus (Boulenger 1901) 
 Pelmatochromis lateralis див. Tylochromis lateralis (Boulenger 1898) 
 Pelmatochromis lepidurus див. Tylochromis lateralis (Boulenger 1898) 
 Pelmatochromis loennbergi див. Parananochromis longirostris (Boulenger 1903) 
 Pelmatochromis maculifer див. Thysochromis ansorgii (Boulenger 1901) 
 Pelmatochromis melanostigma див. Callochromis melanostigma (Boulenger 1906) 
 Pelmatochromis multiocellatus див. Haplochromis multiocellatus (Boulenger 1913) 
 Pelmatochromis ngamensis див. Serranochromis robustus (Günther 1864) 
 Pelmatochromis obesus див. Haplochromis obesus (Boulenger 1906) 
 Pelmatochromis pellegrini див. Chromidotilapia guentheri (Sauvage 1882) 
 Pelmatochromis pleurospilus див. Callochromis pleurospilus (Boulenger 1906) 
 Pelmatochromis polylepis див. Tylochromis polylepis (Boulenger 1900) 
 Pelmatochromis polyodon див. Heterochromis multidens (Pellegrin 1900) 
 Pelmatochromis pulcher див. Pelvicachromis pulcher (Boulenger 1901) 
 Pelmatochromis regani див. Chromidotilapia regani (Pellegrin 1906) 
 Pelmatochromis rhodostigma див. Callochromis pleurospilus (Boulenger 1906) 
 Pelmatochromis riponianus див. Haplochromis riponianus (Boulenger 1911) 
 Pelmatochromis roloffi див. Pelvicachromis roloffi (Thys van den Audenaerde 1968) 
 Pelmatochromis ruweti див. Tilapia ruweti (Poll & Thys van den Audenaerde, 1965) 
 Pelmatochromis schoutedeni див. Chromidotilapia schoutedeni (Poll & Thys van den Audenaerde, 1967) 
 Pelmatochromis spekii див. Haplochromis spekii (Boulenger 1906) 
 Pelmatochromis stappersii див. Callochromis pleurospilus (Boulenger 1906) 
 Pelmatochromis taeniatus див. Heterochromis multidens (Pellegrin 1900) 
 Pelmatochromis taeniatus див. Pelvicachromis taeniatus (Boulenger 1901) 
 Pelmatochromis tanganyicae див. Serranochromis robustus (Günther 1864) 
 Pelmatochromis welwitschi див. Chetia welwitschi (Boulenger 1898) 
 Pelmatochromis xenotilapiaformis див. Callochromis macrops (Boulenger 1898)

Джерела 

Pseudocrenilabrinae